«На берегу пустынных волн» — российский немой фильм 1911 года режиссёра Алексея Алексеева-Яковлева. Премьера состоялась 29 ноября 1911 года. Фильм не сохранился.

Сюжет 
Название фильма взято из вступления к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Перед зрителями разворачивается панорама возникновения и роста Санкт-Петербурга.

Пётр I стоит «на берегу пустынных волн», погружённый в думы о необходимости заложить здесь город, откуда «грозить мы будем шведу». Перед взором Петра проходят грядущие судьбы задуманного города с момента его закладки до настоящего времени.

Надписи также были заимствованы из вступления к поэме А. С. Пушкина «Полтава».

В ролях 
 Угрюмов — Пётр I

Критика 
Обозреватель журнала «Кинематографический театр» писал: «Помимо прекрасного выполнения, картина достойна внимания и потому, что в живой и завлекательной форме знакомит публику с историей столицы России».

Историк дореволюционного кино Вениамин Вишневский назвал картину «своеобразным игровым „культурфильмом“».

Примечания

Литература 
 
 
 

Фильмы 1911 года
Фильмы России 1911 года
Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы Российской империи
Фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Экранизации произведений Александра Пушкина